Immanuelson Kwadwo Opuku (Manny) Duku (Amsterdam, 28 december 1992) is een Nederlands voetballer van Ghanese afkomst die als aanvaller speelt.

Carrière 
Immanuelson Duku speelde in het Nederlandse amateurvoetbal voor Legmeervogels waar hij tevens in de jeugd speelde, FC Abcoude en FC Breukelen. In de zomer van 2011 liep hij stage bij het beloftenteam van sc Heerenveen. In 2015 zou hij voor VV Eemdijk gaan spelen, maar voor hij één wedstrijd kon spelen maakte hij de overstap naar het Engelse Oxford City FC. Ook die club verliet hij nog voor aanvang van de competitie voor Chesham United FC. Hierna speelde hij voor de Engelse amateurclubs Hemel Hempstead Town FC, Kings Langley FC, Banbury United FC en Hayes & Yeading United FC. Hier scoorde hij 39 keer in één seizoen. In 2018 maakte hij de overstap naar de professionele club Cheltenham Town FC, wat uitkomt in de Football League Two. Hij debuteerde op 4 augustus 2018, in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Crawley Town FC. In oktober 2018 werd hij tot het einde van het kalender verhuurd aan Barnet FC. Eind februari 2019 werd hij voor een maand verhuurd aan FC Halifax Town. Medio 2019 ging Duku naar Torquay United FC. Vanaf januari 2020 komt Duku wederom uit voor Hayes & Yeading United. Medio 2020 tekende Duku een contract voor het seizoen 2020/21 bij het Schotse Raith Rovers. Na een seizoen op het tweede niveau van Schotland maakte hij de overstap naar competitiegenoot Inverness Caledonian Thistle FC. In februari 2022 ging hij naar Havant & Waterlooville FC in de National League South.

Statistieken 

Nederlands voetballer
Ghanees voetballer